Andreï Viktorovitch Trefilov - en russe : , et en anglais :  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle en 1990 avec le Dynamo Moscou avec qui il remporte le championnat d'URSS. Il est choisi en 1991 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en , en . En 1992, il part en Amérique du Nord et joue son premier match de LNH avec les Flames. Il a par la suite porté les couleurs des Sabres de Buffalo et évolué dans la Ligue internationale de hockey et la Ligue américaine de hockey. En 2006, il met un terme à sa carrière après six saisons en DEL avec le Düsseldorfer EG.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international. Il a remporté l'or aux Jeux olympiques de 1992 et l'argent en 1998. Il a participé à trois éditions des championnats du monde remportant le bronze en 1991 et l'or en 1993.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991 || HK Dinamo Moscou 2 || URSS || 14 || || || || 0 || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || HK Dinamo Moscou || URSS || 20 || || || ||  || 36 || 2,01 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || HK Dinamo Moscou || SUPER S || 5 || || || || 270 || 6 || 1,33 || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || HK Dinamo Moscou || CEI || 28 || || || ||  || 35 || 1,58 || || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || HK Dinamo Moscou 2 || CEI 3 || 3 || || || || 0 || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 0 || 1 || 65 || 5 || 4,62 || 87,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 44 || 23 || 17 || 3 ||  || 135 || 3,19 || || 0 || 44 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Flames de Calgary || LNH || 11 || 3 || 4 || 2 || 623 || 26 || 2,51 || 91,5 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Flames de Saint-Jean || LAH || 28 || 10 || 10 || 7 ||  || 93 || 3,42 || || 0 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Flames de Calgary || LNH || 6 || 0 || 3 || 0 || 236 || 16 || 4,07 || 87,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Flames de Saint-Jean || LAH || 7 || 1 || 5 || 1 || 383 || 20 || 3,13 || 91,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Sabres de Buffalo || LNH || 22 || 8 || 8 || 1 ||  || 64 || 3,51 || 90,3 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Americans de Rochester || LAH || 5 || 4 || 1 || 0 || 299 || 13 || 2,61 || 90,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Sabres de Buffalo || LNH || 3 || 0 || 2 || 0 || 159 || 10 || 3,78 || 89,8 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Blackhawks de Chicago || LNH || 6 || 1 || 4 || 0 || 299 || 17 || 3,41 || 88,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Americans de Rochester || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 138 || 6 || 2,6 || 92,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Ice d'Indianapolis || LIH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3,03 || 91,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 25 || 4 || 9,7 || 80 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Ak Bars Kazan || Superliga || 3 || || || || 160 || 7 || 2,62 || || 1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Flames de Calgary || LNH || 4 || 0 || 3 || 0 || 162 || 11 || 4,08 || 86,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Ice d'Indianapolis || LIH || 18 || 9 || 6 || 2 || 986 || 39 || 2,37 || 93,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Ak Bars Kazan || Russie 4 || 2 || || || || 0 || 5 || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Vipers de Détroit || LIH || 27 || 17 || 8 || 2 ||  || 53 || 1,97 || 92,6 || 3 || 16 || 10 || 6 || 4 || 647 || 22 || 2,04 || 92,1 || 0 || 20
|-
| 1999-2000 || Wolves de Chicago || LIH || 37 || 21 || 9 || 3 ||  || 81 || 2,36 || 91,9 || 3 || 6 || 9 || 7 || 1 || 489 || 11 || 1,35 || 95 || 1 || 14
|-
| 2000-2001 || Düsseldorfer EG || DEL || 50 || || || ||  || 120 || 2,51 || || 2 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || DEG Metro Stars || DEL || 58 || || || ||  || 131 || 2,27 || || 7 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || DEG Metro Stars || DEL || 37 || || || ||  || 79 || 2,14 || || 5 || 14 || 5 || || || 302 || 17 || 3,38 || || 1 || 0
|-
| 2003-2004 || DEG Metro Stars || DEL || 35 || || || ||  || 78 || 2,23 || || 4 || 2 || 4 || || || 252 || 15 || 3,57 || || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || DEG Metro Stars || DEL || 30 || || || ||  || 85 || 2,92 || || 3 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || DEG Metro Stars || DEL || 23 || || || ||  || 44 || 2,14 || || 0 || 0 || 14 || || || 839 || 43 || 3,08 || || 0 || 2

| 54 || 12 || 25 || 4 ||  || 153 || 3,45 || || 2 || 10 || 1 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || || 0 || 0

En équipe nationale 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991 || align="left" |  || Championnat du monde || 8 || 5 || 1 || 2 || 400 || 18 || 2,7 || || 0 || || 
|-
| 1991 || align="left" |  || Coupe Canada || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || || 0 || ||  place
|-
| 1992 || align="left" |  || Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 39 || 2 || 3,08 || || 0 || || 
|-
| 1992 || align="left" |  || Championnat du monde || 2 || 1 || 0 || 0 || 66 || 2 || 1,82 || || 0 || ||  place
|-
| 1993 || align="left" |  || Championnat du monde || 6 || 4 || 2 || 0 || 360 || 14 || 2,33 || || 0 || || 
|-
| 1996 || align="left" |  || Championnat du monde || 5 || 4 || 1 || 0 || 310 || 7 || 1,35 || || 0 || ||  place
|-
| 1996 || align="left" |  || Coupe du monde || 4 || 2 || 1 || 0 || 200 || 9 || 3 || || 1 || ||  place
|-
| 1998 || align="left" |  || Jeux olympiques || 2 || 1 || 0 || 0 || 69 || 4 || 3,45 || || 0 || ||

Trophées et honneurs personnels 
 Ligue internationale de hockey
 1999 : trophée James-Norris.
 1999 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.
 2000 : trophée N.-R.-« Bud »-Poile.
 DEL
 2004 : participe au Match des étoiles.

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1969
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Düsseldorfer EG
Gagnant du trophée James-Norris (LIH)
Gagnant du trophée N.-R.-« Bud »-Poile
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique russe
Gardien de but de hockey sur glace
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998